Willem Schoemaker (1909-1983), Nederlands bisschop en missionaris
 Willem Schoemaker (1920-2003), hoofd van de Geheime Dienst Nederland